

Musica 
 Obey – album degli Axis of Advance del 2004
 Obey – album dei Benedictum del 2013
 Obey – singolo dei Bring Me the Horizon e Yungblud del 2020

Altro 
 André Obey (1892-1975) – commediografo, scrittore e giornalista francese
 Dave Obey (1938) – politico statunitense